bušenje, u strojarstvu, je oblikovanje materijala odvajanjem čestica, kojim se izrađuju i obrađuju cilindrične rupe (uvrti i provrti) u predmetu ili obratku od kovine, drva, plastike i slično (bušilica). Osim toga, primjenjuju se i nemehanički postupci bušenja, na primjer s pomoću lasera, plazme, ultrazvuka, elektronskoga snopa i drugog.
 bušenje, u građevinarstvu, je izrada rupa, jama i bušotina u betonu, opeki, kamenu i drugim građevnim materijalima, stijeni i tlu. Za izradbu bušotina za miniranje, injektiranje, sidrenje i slično koriste se udarne ili udarno-rotacijske bušilice ili bušaći agregati s pneumatskim ili hidrauličnim pogonom, na posebnim skelama ili kao samohodne bušilice s nekoliko krakova. Bušenjem se izrađuju i bunari i probija se gorski masiv tunelskim rotacijskim strojem pri gradnji tunela.
 bušenje koje se koristi u rudarstvu i geologiji, je izrada dubokih bušotina u Zemljinoj kori radi pronalaženja i eksploatacije mineralnih sirovina: nafte i prirodnog plina te vode (istražno i proizvodno bušenje) te izrada bušotina za miniranje. U načelu nema bitnih razlika između plićih bušotina i bušotina veće dubine. Bušenje dublje od cca. 500 metara smatra se bušenjem na veliku dubinu. i izdvaja se zbog složenih, većih i skupljih postrojenja u posebnu bušaću disciplinu.

Izvori